Karvan foi uma equipe de futebol com sede em Yevlakh. Disputava a primeira divisão do campeonato do Azerbaijão (Liga Yuksak).

Os seus jogos são mandados no Yevlakh City Stadium, que possui capacidade para 5.000 espectadores.

História 

O Karvan foi fundado em 2004.

Ligações externas

História do clube 
Ele é um clube do Azerbaijão.

Karvan
Clubes de futebol extintos em 2014